Novi kalendar je opšte ime za kalendare koji zamenili druge kalendare i time ih zastareli. Primeri za nove kalendare su:

 Gregorijanski kalendar je zamenio stariji, julijanski kalendar. Kako je u zemljama sa pravoslavnim hrišćanstvom kao dominantnom religijom i u svetovnoj upotrebi nekoliko vekova ostao julijanski kalendar (u nekim zemljama do prve polovine 20. veka), krajem 20. i početkom 21. veka sećanje na prelazak s jednog na drugi kalendar, pa se gregorijanski naziva novim (a julijanski starim).

Vidi još 

 Stari kalendar